Die Ostzonen-Einzelmeisterschaft im Schach 1949 war die vierte Austragung der Schachmeisterschaften in der Sowjetischen Besatzungszone. Sie wurde vom Deutschen Sportausschuß durchgeführt und fand vom 23. Juli bis zum 7. August 1949 in Bad Klosterlausnitz statt. „Schachmeister der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands“ wurden die Mühlhäuserin Mira Kremer (Damen), der Zittauer Wolfgang Pietzsch (Herren) und der Magdeburger Hartmut Kauder (Jugend).

Ergebnisse

Rangliste Damen

Rangliste Herren

Rangliste Jugend

Literatur 
 Deutsche Schachblätter, Nr. 9, 1949, S. 129.
 18jähriger wurde Schachmeister. In: Neues Deutschland vom 10. August 1949, S. 6 (Digitalisat im Zeitungsinformationssystem der Staatsbibliothek zu Berlin – ZEFYS).

 Schach-Express, 1. September-Heft 1949, S. 258

Einzelnachweise 

1949
Schachveranstaltung 1949
Bad Klosterlausnitz
Sportveranstaltung im Saale-Holzland-Kreis
Sport (Sowjetische Besatzungszone)